Национальный орден Квебека (, ) — орден за заслуги, учреждённый правительством Квебека (Канада).

Общие сведения 
Орден был создан 20 июня 1984 года губернатором Квебека Жан-Пьером Котом по представлению премьера правительства Рене Левека. Является наиболее престижной из наград Квебека.

Степени ордена 
Существуют 3 класса (степени) Национального Ордена Квебека:
  Великий офицер (grand officier; G.O.Q.)
  Офицер (officier; O.Q.)
  Рыцарь (chevalier; C.Q.).

Круг награждаемых 
Орденом награждаются мужчины и женщины, родившиеся или жившие в Квебеке, в виде исключения — также не квебекцы. Награждение Орденом Квебека последних является исключительно привилегией премьер-министра Квебека. Иностранцы обычно награждаются за укрепление дружественных отношений своей страны с Квебеком, помощь при разрешении каких-либо международных вопросов или защиту и пропаганду французского языка.

Награждение происходит в Красном зале () квебекского парламента. Выбор награждаемых Национальным Орденом Квебека производится публично, с участием прессы. Списки кандидатов публикуются в ежедневных и еженедельных печатных изданиях Квебека

Краткий список награждённых

Квебекцы

Великие офицеры 
Луиза Арбур, Жан Ванье, Ромео Даллер, Герберт Джаспер, Леонард Коэн, Брайан Малруни, Жан-Поль Риопель, Жиль Виньо.

Офицеры 
Луи-Альбер Вашон, Жан Беливо, Селин Дион, Анна Эбер, Робер Лепаж, Генри Минцберг, Гастон Мирон, Жан-Пьер Перро, Губерт Ривс, Морис Ришар, Жак Вильнёв, Жиль Трамбле.

Рыцари 
Дени Аркан, Фредерик Бак, Жорж Броссар, Гаэтан Буше, Марк-Андре Амлен, Ги Лафлёр, Ги Лалиберте, Эдуар Лок, Луи Лорти, Норман Макларен, Жюли Пайетт, Оскар Питерсон, Люк Пламондон, Жан-Луи Ру, Мишель Трамбле, Марио Лемьё, Гратье Желина, Изабель Буле.

Иностранцы

Великие офицеры 
Шарль Дютуа, аббат Пьер, Франсуа Олланд.

Офицеры 
Раймон Барр, Жак Ширак, Лоран Фабиус, Ален Жюппе, Жорди Пужоль, Лионель Жоспен, Жан-Пьер Раффарен, Мишель Рокар, Федерико Майор Сарагоса, Эдмунд Штойбер, Вайра Вике-Фрейберга, Шарль Азнавур.

Рыцари 
Жерар Депардье, Бернар Клавель.

Квебек
Квебек